Си́львия Алекса́ндровна Серге́йчикова (род. 2 ноября 1939, Курск, РСФСР, ныне Россия) — советская украинская актриса и кинорежиссёр. Заслуженная артистка Украинской ССР (1977).

Биография 
В 1960 году окончила актёрский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Бибикова).
В 1977 году окончила режиссёрский факультет ЛГИТМиКа.
В 1960—1966 годах — актриса Киевского театра имени Леси Украинки.
С 1960 года — в штате Киевской киностудии имени А. Довженко.

Избранная фильмография

Актриса 
  — Самолёт уходит в 9 — Любка
  — Сейм выходит из берегов — Софийка
  — Два года над пропастью — Мария Груздова
  — Та самая ночь — Ирина
  — Где 042? — санинструктор
  — Путь к сердцу — Ханка
  — Семья Коцюбинских — Розалия Винниченко
  — Чёрный капитан — Жугина, подпольщица
  — Будни уголовного розыска — Мария Георгиевна
 — — Дума о Ковпаке — Галина Очерет
  — Бирюк
  — Заключённые 2-й авеню (телефильм) — Мейдж
  — Житие святых сестёр — Феофила

Режиссёр 
  — Киевские встречи (телефильм, новелла «В последние дни лета»)
  — Житие святых сестёр
  — Брат, найди брата!

Награды 
 1977 — Заслуженная артистка Украинской ССР

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 386

Ссылки 
 
 Сильвия Сергейчикова на сайте КиноПоиск

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Заслуженные артисты Украинской ССР
Женщины-режиссёры